Vanik ist der Nachname folgender Personen:

 Charles Vanik (1913–2007), US-amerikanischer Politiker
 Jan Vaník (1892–1950), österreichischer und tschechoslowakischer Fußballspieler